Manheim Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Manheim Township (Lancaster County, Pennsylvania)
 Manheim Township (York County, Pennsylvania)